Le terme « Dragon Ball » peut désigner :

Littérature 
 Dragon Ball, un manga d'Akira Toriyama.

Animation 
 Dragon Ball, un anime adapté de la première partie de l'œuvre de Toriyama ;
 Dragon Ball Z, la suite du précédent et constitue la seconde et dernière partie de l'adaptation du manga ;
 Dragon Ball GT, un anime original formant la suite alternative de Dragon Ball Z, mais n'étant adapté d'aucun manga ;
 Dragon Ball Z Kai, le remake / remontage réalisé en 2009 de Dragon Ball Z ;
 Dragon Ball Super, la suite directe de Dragon Ball Z.

Cinéma 
 Dragon Ball, un film live non officiel coréen ;
 Dragon Ball, le film : La Légende des sept boules de cristal, un film live basé sur le manga Dragon Ball ;
 Dragonball Evolution, l'adaptation cinématographique américaine du manga dont le premier titre Dragon fut Ball puis rebaptisée en cours de promotion.

Objet 
 Les Dragon Balls sont, dans les séries d'animation homonymes, les sept boules de cristal qui, une fois réunies, font apparaître le dragon sacré qui exaucera le vœu de celui qui les rassemble.

Informatique 
 Motorola DragonBall, un microprocesseur.